Christen Thomesen Sehested kan syfta på:

 Christen Thomesen Sehested (1590-1657), dansk statsman, Kristian IV:s kansler
 Christen Thomesen Sehested (viceamiral) (1664-1736), dansk sjöofficer, som särskilt utmärkte sig genom en rad segrar under Stora nordiska kriget